Svenstrup kan avse:

Danmark 
 Svenstrup, Favrskovs kommun – en ort i Region Mittjylland
 Svenstrup, Slagelse kommun – en ort i Region Själland
 Svenstrup, Sønderborgs kommun – en ort i Region Syddanmark
 Svenstrup, Ålborgs kommun – en ort i Region Nordjylland